Georg Matern ist der Name folgender Personen:

* Georg Matern (Geistlicher) (1870–1938), deutscher katholischer Geistlicher und Heimatforscher
 Georg Matern (Maler) (1921–2005), deutscher Maler
 Georg Matern (Orientalist) (* 1938), deutscher Jurist und Orientalist